Der District du Jura-Nord vaudois () ist seit dem 1. Januar 2008 eine Verwaltungseinheit des Kantons Waadt in der Schweiz. Hauptort ist Yverdon-les-Bains.

Gemeinden 
Zu dem neu geschaffenen Bezirk gehören damit die folgenden 73 Gemeinden (Stand: 1. Januar 2017):

Veränderungen im Gemeindebestand seit 2008 

 1. Januar 2008: Fusion Donneloye, Gossens und Mézery-près-Donneloye → Donneloye

 1. Juli 2011: Fusion Fontanezier, Romairon, Vaugondry und Villars-Burquin  → Tévenon
 1. Juli 2011: Fusion Gressy und Yverdon-les-Bains  → Yverdon-les-Bains

 1. Januar 2012: Fusion Champvent, Essert-sous-Champvent und Villars-sous-Champvent  → Champvent
 1. Januar 2012: Fusion Donneloye und Prahins  → Donneloye

 1. Januar 2013: Fusion Chanéaz, Chapelle-sur-Moudon, Correvon, Denezy, Martherenges, Neyruz-sur-Moudon, Peyres-Possens, Saint-Cierges  und Thierrens  → Montanaire

 1. Januar 2017: Fusion Chavornay, Corcelles-sur-Chavornay und Essert-Pittet → Chavornay

Einzelnachweise

Weblinks 

 

Juranord vaudois
Kanton Waadt